{{Ficha de personaje
| nombre = Cruella de Vil
| obra = 101 dálmatas
| imagen = Cruella de Vil - 22006390554.jpg
| pie_imagen = Cruella como personaje para conocer y saludar en un Parque Disney.
| creador = Dodie Smith (obra original)Walt Disney (adaptación cinematográfica)
| edad = 50 años20 años (Cruella)
| sexo = Femenino
| actor = Glenn Close (101 dálmatas (1996) y 102 dálmatas)Wendy Raquel Robinson (Descendants)Victoria Smurfit (en Once Upon a Time)Emma Stone (Cruella)
| voz = Betty Lou Gerson (101 dálmatas)Susanne Blakeslee (102 Dálmatas: Cachorros al rescate y 101 dálmatas 2)Michelle Gomez (Calle Dálmatas 101)
| raza = Humana
| nacionalidad = Británica
| residencia = Mansión De Vil
| hijos = Carlos de Vil (hijo; solo en Descendants)
| aliados = Horacio y Gaspar, Hades, Jafar, Úrsula, el Capitán Garfio, Maléfica, Oogie Boogie, la Reina Grimhilde, Pete
| enemigos = Pongo, Perdita, Los Cachorros dálmatas, Roger, Anita, Nanny, Chloe Simmons (en 102 dálmatas), Kevin Sheperd (en 102 dálmatas), Fergus, Bigfee y Sid (en Calle Dálmatas 101), Baronesa Von Hellman (en Cruella)
| cumpleaños = 7 de agosto (Cruella)
| imdb_id = 
}}

Cruella de Vil es un personaje de ficción y la principal villana en la novela de Dodie Smith One Hundred and One Dalmatians (1956), y en la película de Disney 101 dálmatas (1961) y las adaptaciones cinematográficas y de televisión de esta. Es famosa entre los villanos más malvados de la literatura y del cine por su obsesión por hacer abrigos de pieles con animales. Aunque el personaje básicamente es el mismo a lo largo de las películas, sus caracterizaciones varían grandemente. Siendo un personaje de terror disney

 El personaje 

En todas sus versiones, Cruella de Vil es una mujer obsesionada por los abrigos de piel. Tiene la mitad izquierda de su cabello blanco y la mitad derecha de color negro, y siempre intenta secuestrar a unos dálmatas cachorros para quitarles la piel, usando a sus dos sirvientes, dos ladrones llamados Horacio y Gaspar. En algunas películas como las dos películas de acción real, también aparece como la dueña, directora, empresaria y propietaria de una fábrica de abrigos de piel, donde Anita es diseñadora. A veces, entre los otros diseñadores que trabajan en la fábrica, está Roger que está enamorado de ella.

En la película en imagen real, se revela que la obsesión de Cruella por la piel de animales jóvenes se debe a que, cuando envejecen los animales, su piel se vuelve gruesa y no se vende tan bien como las pieles suaves y delgadas.La versión animada de Disney de Cruella de Vil primero apareció en 101 dálmatas de 1961.

 Películas 
 Animación 
 101 dálmatas 
Cruella es una vieja amiga de Anita, a la que visita debido a la fijación que tiene por los dálmatas de esta y su marido Roger. Cuando los perros tienen cachorros, ella pretende comprárselos, pero Roger se niega a vendérselos, por lo que ella, furiosa, les jura venganza por haberla rechazado. Ella contrata a los ladrones Gaspar y Horacio para secuestrar a los cachorros. Pongo y Perdita, los padres de los cachorros, los encuentran en la vieja mansión de Cruella, donde Cruella les pidió a Gaspar y Horacio que mataran a los cachorros con la intención de hacer una abrigo de piel con manchas de dálmata. Cuando los perros huyen, Cruella los persigue en su coche, mientras que Gaspar y Horacio los persiguen en su furgoneta. Durante la persecución por una carretera, Cruella y sus secuaces terminan chocando, cayendo junto a sus vehículos por una pendiente. Con los vehículos destrozados y los dálmatas fugados, Cruella comienza a insultar a los dos bandidos por su incompetencia.

 101 dálmatas 2 
En la secuela 101 dálmatas 2, una rechazada Cruella de Vil llega a un museo donde conoce a un artista llamado Lars, que pinta cuadros con manchas. Cruella no está muy convencida con sus obras de arte, así que paga la fianza de la cárcel de Horacio y Gaspar (quienes fueron arrestados después de la primera película) para que secuestren otra vez a los cachorros. Entonces, Cruella de Vil le pide al pintor que haga un cuadro con sus pieles, pero él no está dispuesto a hacerle daño a los perritos. Cruella de Vil lo amarra, y cuando estaba a punto de lograr su objetivo, cae al río Támesis y  es llevada a un manicomio.

 Imagen real 

 101 dálmatas 
En la película de imagen real 101 dálmatas, remake de la película de animación de 1961, fue interpretada por Glenn Close.

La película inventó de nuevo a Cruella de Vil, esta vez como la jefa, dueña, empresaria, directora y propietaria de una casa de manera de costura, "La Casa de Vil", que se especializó en la costura de trajes, vestidos y abrigos de piel.
Las caracterizaciones del personaje fueron similares a la animada, pero ahora, como jefe y protagonista de la moda, su fortuna asciende a 8 millones de libras. En la primera película usa pieles y trajes sastres, fuma exorbitantemente, usa un lujoso 
e imponente coche, tiene peinados extravagantes de "pelos parados" que reflejan su personalidad, y su único "amor" es la piel. Tiene empleados a los que les paga por hacer sus caprichos ilegales, como pasó con el taxidermista L. Skinner, quien contratado por Cruella mató a un tigre siberiano del zoológico de Londres para hacerle un abrigo de piel a su jefa. Y desde luego, Horacio y Gaspar también fueron contratados para secuestrar a los dálmatas, pero como consecuencia todos terminaron en la cárcel.

 102 dálmatas 
En la secuela 102 dálmatas, de nuevo interpretada por Glenn Close, Cruella, la ya exdiseñadora de ropa, recibe en la cárcel tratamiento por el psiquiatra Dr. Pavlov, quien ofrece la libertad garantizada de Cruella, bajo una terapia de control de comportamiento. El juez decide liberarla por libertad condicional, diciéndole que si volvía a robar un perro, toda su fortuna sería para los refugios caninos.

Cruella pasó de diseñadora de ropa, a presa y a filántropa, ya que con su estado de bondad, dedicaba grandes sumas de dinero a los perros. Chloe Simón, la supervisora judicial sospecha que Cruella no cambiaría, y tuvo razón. La campana en el Big Ben tuvo un efecto extraño que afectó las ondas cerebrales de Cruella, y con eso revirtió el efecto de la terapia de comportamiento, provocando que se vuelva tan mala como antes, y volviera a amar las pieles y tener de nuevo una obsesión con las manchas de los dálmatas. Con LePelt, un francés importante en el ámbito de diseño de modas, se involucra en un crimen para convertir sus sueño de hacer su abrigo de dálmata, y al final de la película es enviada a la cárcel otra vez.

 Descendants 
En la película para televisión Descendants, Cruella es interpretada por Wendy Raquel Robinson. Ella, al igual que los demás villanos de Disney, está encerrada en la Isla de los Perdidos, donde vive con su hijo Carlos. A causa de su vida en la isla se ha vuelto algo loca, llevando encima un dálmata de peluche que ella cree que está vivo.

 Cruella 
En la película Cruella, que sirve como precuela a los acontecimientos en 101 dálmatas, es interpretada por Emma Stone. Ella es una joven mujer llamada Estella Miller, quien sueña con ser diseñadora. Buscando llamar la atención con su estilo, adopta un alter ego llamada "Cruella", empezando a marcar tendencia.

 Series de televisión 
 101 dálmatas: la serie 
En 101 dálmatas: la serie sale por completo del cuadro común de los dálmatas: también aparecen Roger y Anita en su nueva granja, pero esta versión es mucho más americanizada y sucede en los Estados Unidos. Anita trabaja como diseñadora para Cruella, y al principio, cuando se da cuenta de que dándole vacaciones a Anita llegará con ideas nuevas, Cruella toma parte en las vacaciones familiares entrometiéndose en todo, llegándoles a llamar "vacaciones de trabajo", que fueron realmente consideradas como "segunda luna de miel". Planea su propio itinerario a la vez que se pelea con Roger. En un punto trata de apoderarse de la granja de los Dearly cuando se entera de que no estaban legalmente casados, tratando de detener su fecha legal, dividiéndolos en un pleito. Cuando finalmente Roger se encuentra con Anita y van a casarse, Cruella de Vil termina siendo su madrina.

 Once Upon a Time 
En Once Upon a Time, Cruella De Vil, también conocida como Cruella Feinberg, también aparece en la serie en el episodio 11 de la cuarta temporada. Es interpretada por Victoria Smurfit.

Cruella tiene una infancia traumática por culpa de su madre Madeleine, la cual no la deja salir de casa y utiliza para ello a unos dálmatas entrenados por ella. Conoce al autor del libro de cuentos, Isaac, el cual se enamora de ella. Este le cuenta que es capaz de convertir en realidad todo lo que escribe. Después de sugerirle a Cruella huir con él, ella admite tener miedo de su madre, por lo que Isaac le da la capacidad de manipular a los animales. Antes de irse, Cruella insiste en enfrentarse a su madre por última vez, por lo que Isaac le da las llaves de su coche y le promete esperar en el hotel. Pero, en algún momento, Cruella roba su pluma y vuelve a casa donde obliga a los perros a matar a Madeline. Más tarde, ella asesina a los animales y hace un abrigo de piel con ellos, colocándoselo cuando Isaac llega a la casa. Al darse cuenta de que Cruella lo había utilizado, Isaac recupera su pluma y pelea con Cruella por el bote de tinta, pero se derrama accidentalmente sobre ella y provoca que su cabello se vuelva blanco y negro además de cambiar otros rasgos de su apariencia. Intenta dispararle, pero es incapaz de hacerlo ya que Isaac había escrito que ella nunca podría quitarle la vida a otra persona de nuevo.

Años más tarde, recibe una invitación misteriosa a la Fortaleza Prohibida, donde lleva dos perros, los cuales estaban bajo el efecto de la magia de Cruella para que reaccionaran ante la presencia de desconocidos, en este caso, Maléfica y Úrsula. Cruella y Úrsula asumen que Maléfica las había llamado, pero Rumpelstiltskin se revela como el autor de dicho acto. Él les pide ayuda al trío para recuperar una maldición, que les daría sus finales felices. Sin embargo, este las traiciona.

Cuando la maldición se rompe regresa a Storybrooke con Rumpelstiltskin y Úrsula. Finalmente Emma Swan la mata lanzándola por un acantilado. 

Después de un tiempo vuelve a aparecer en la quinta temporada como la nueva alcalde de la ciudad idéntica a Storybrooke en el Inframundo.

 Calle Dálmatas 101 
En Calle Dálmatas 101 no apareció mucho durante la primera temporada, pero durante el trama, aparece un adolescente llamado Hunter y se revela que es un sobrinieto de Cruella y puede entender el idioma canino. Por orden de ella, Hunter averigua todo acerca de la nueva familia de dálmatas, y luego capturarlos y entregárselos ante ella misma, en un viaje en barco de solo de ida, pero su plan falla y él termina en ese viaje. Después de 6 meses, Hunter regresa por venganza y cumplir su encomienda por la fuerza, mientras se revela que tuvo los rasgos psicológicos típicos de perro. Al final de la primera temporada, aparece la mismísima Cruella, delgada, con falta de fuerza y músculo y con un peinado corto, crespo, algo desordenado y una abstracta mezcla de los colores blanco y negro, mientras porta un especie de perfume que la mantiene joven y puede dejar inconsciente a cualquier perro.

 Doblaje 
El doblaje de Cruella de Vil:
 EE. UU. - poto verde
 México - Carmen Donna-Dío (versión 1961)Yolanda Vidal (versión 1996, Calle Dálmatas 101)Reina Reech (102 dálmatas)Nancy McKenzie (Las vacaciones de los dálmatas, 101 Dálmatas 2: Una aventura en Londres y voz actual) Karla Falcón (Cruella)
 España (castellano) - Rosario Cavallé (101 dálmatas: la serie) y María Luisa Solá (película de 1996), (102 Dálmatas) y (101 Dálmatas 2)
 España (catalán) - Roser Cavallé

 Tema principal 

 Para la edición en 2008 de la película 101 dálmatas en DVD se grabó la canción "Cruella De Vil" interpretada por la cantante y actriz Selena Gomez. El tema se incluyó en el álbum Disneymania 6 y la edición en DVD de 101 dálmatas.

 En la Cultura Popular 
Cruella de Vil se ha convertida en uno de las villanas literarias y cinematográficas más reconocidas y, como tal, figura de forma destacada en la cultura popular:

 En ¡Hey Arnold! episodio "La chica de Curly", cuando Rhonda rompe con Curly después de fingir ser su novia, Helga la llama "Cruella".

En la nueva versión de  1998 de The Parent Trap , Annie James le dice a su madre que su padre se va a casar con una mujer tan malvada como Cruella de Vil. Esto también podría considerarse una broma interna, ya que Cruella de Vil también es la directora de una prestigiosa casa de moda de Londres , al igual que Elizabeth James (interpretada por Natasha Richardson ). Además, y casualmente su hermana Joely Richardson interpretó a Anita, la empleada más confiable de Cruella, en la nueva versión de 1996 de 101 Dálmatas.

 Una representación inflable del personaje apareció en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 en Londres junto con otros villanos, Lord Voldemort , La Reina de Corazones , el Capitán Garfio y Child Catcher , para perseguir los sueños de los niños, antes de la llegada de un grupo de más de treinta Mary Poppins. que descendieron con sus paraguas para derrotarlos, en un segmento que celebra la literatura infantil británica.

En Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman , un tabloide publicó una vez una historia acusando a Lois Lane de engañar a su esposo Clark Kent con Superman . Lois comentó que estaba bajo Cruella en la escala de popularidad.

En las primeras seis temporadas de la serie American Restoration de History Channel , Tyler Dale usa su cabello teñido medio rubio, emulando el peinado de Cruella.

 En música 
 La canción de Queen " Let Me Entertain You " tiene la letra "I'll Cruella de Vil You!"
"The Cruel One" de Children 18: 3 es una canción sobre 101 dálmatas, mencionando a Cruella de Vil por su nombre en el coro.
La canción de Deadsy "Cruella" está escrita sobre Cruella de Vil.
La banda de rock The Replacements grabó una versión de la canción "Cruella de Vil" para una compilación de versiones de Disney. También aparece en su álbum recopilatorio de 1997, All for Nothing / Nothing for All .
La cantante española Alaska hizo una versión de la canción "Cruella de Vil" para la versión en español de la película de acción en vivo 101 Dálmatas.
Los volúmenes separados de Disney's Greatest Hits incluyen versiones de "Cruella de Vil" de la película de 1961, incluida una de la cantante y actriz adolescente Selena Gomez , así como dos versiones (una de las grandes bandas ) del pianista y vocalista de blues Dr. John.
Mark Campbell (vocalista principal de Jack Mack and the Heart Attack ) canta el funky "Cruella De Vil" en 102 Dalmatians y en el 2000 Disney Soundtrack Album.
La cantante e intérprete estadounidense Lady Gaga se disfrazó de Cruella de Vil para Halloween en 2010. La intérprete ha tenido muchos atuendos inspirados en la villana.
La cantante estadounidense Melanie Martínez se tiñó la mitad de su cabello de rubio, en la misma línea que Cruella.
El fallecido rapero estadounidense XXXTentacion, inspirado en Cruella, se tiñó la mitad de su cabello de rubio.
Cruella fue mencionada brevemente por Zelda, la villana de The Swan Princess: The Mystery of the Enchanted Kingdom'' durante su canción de villana junto con la Bruja Mala del Oesta y Medusa.
"Crudelia" de Marracash es una canción sobre una mujer cruel, que menciona a Cruella de Vil (Crudelia De Mon en italiano) por su nombre.
El ídolo chino y miembro de Renjun de NCT Dream se tiñó la mitad de su cabello de rubio platino, en la misma línea que Cruella.

Parodias/Derivaciones 
En el episodio de Los Simpson " Dos docenas y un galgo ", el Sr. Burns interpreta el papel de Cruella De Vil, robando el pequeño ayudante de Santa y los cachorros que engendró para convertirlos en un esmoquin.

Sin embargo, a diferencia de Cruella, que no duda en matar a los cachorros, Burns no puede soportar matar a los cachorros él mismo, porque son demasiado lindos.

Al declarar que nunca volverá a matar a ningún animal que pueda realizar buenos trucos, Burns paga a los Simpson por los cachorros y los entrena para que sean perros de carreras de clase mundial.

Coco Labouche, La villana antagonista de Rugrats en París: La película , comparte muchas características con Cruella de Vil

Cruella de Vil apareció en el episodio de MAD "2012 Dalmatians", una mezcla de Cien y un dálmatas y 2012.

En el episodio de Jessie "101 ", la Sra. Chesterfield juega un papel similar a Cruella de Vil.

Cruella de Vil apareció en una parodia de Robot Chicken llamada "101 Dalmatian Reproduction" en el episodio "Yogurt in a Bag".

En este corto, Roger y Anita se disculpan con ella después de darse cuenta de que los dálmatas crían más que conejos (incluso hermanos) y voluntariamente le devuelven los 85 cachorros adoptados a Cruella.

Cruella señala que todos son los héroes de su propia historia, lo que se gana la ira de Roger y Anita.

Aparece una parodia de Cruella en el musical Twisted , una parodia de Aladdin de Disney contada desde el punto de vista de Jafar.

En la canción principal, varios villanos de Disney, incluidos Ursula , Scar , Gaston , Maléfica y el Capitán Garfio , aparecen a Jafar y se lamentan de que fueron retratados injustamente y tenían buenas razones para sus acciones.

Cruella, por el contrario, afirma que todo lo que quería era hacer un abrigo con cachorros, a lo que los otros villanos reaccionan con disgusto.

Referencias 

Villanos Disney
Personajes de Once Upon a Time
Millonarios ficticios
Ejecutivos empresarios ficticios
Burgueses ficticios
Diseñadoras de moda
Ingleses ficticios
Británicos ficticios
Mujeres ficticias